Штатслига A 1956/1957 () — 46-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 25 августа 1956 года и закончился 20 июня 1957 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1956/1957 на rsssf.com 
 Сезон 1956/1957 на сайте austriasoccer.at 

1956/1957
Спорт в Австрии в 1956 году
Спорт в Австрии в 1957 году
Австрия
Австрия